Pelham Parkway (Dyre Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Dyre Avenue Line
 Pelham Parkway (White Plains Road Line), een station van de metro van New York aan de White Plains Road Line